Јамајка се први пут појавила на Олимпијским играма 1948. године и од тада Јамајка није пропустила ни једне Летње олимпијске игре,

На Зимским олимпијским играма Јамајка је први пут учествовала 1988. године и учествовала је на свим наредним осим 2006. године.

Јамајка никада није био домаћин олимпијских игара. Олимпијци са Јамајке, закључно са 2016. годином, су освојили 78 медаље с све оне су освојене на Летњим олимпијским играма. Занимљиво је да су такмичари у атлетици освојили 77 медаља а 1 такмичар у бициклизму.

Освојене медаље по олимпијским играма

Летње олимпијске игре

Зимске олимпијске игре

Освајачи медаља на ЛОИ

Извори

Спољашње везе 
 Јамајка на ОИ на сајту sports-reference.com

Јамајка на олимпијским играма